Kassettendecke kann bedeuten

 eine architektonische Ausführung der Deckenkonstruktion eines Raumes; siehe Kassettendecke sowie Lacunar speziell für die antike Form 
 ein Höhlenmineral, das an die architektonische Kassettendecke erinnert; siehe Boxwork
 eine besondere Art der Bettdecke, die in Kassettenform gesteppt ist.